«Берёза-Город» () — остановочный пункт в городе Берёза, находится на перегоне Бронная Гора — Берёза-Картузская линии Барановичи — Брест.

Дальнее сообщение

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Фотолинии БЧ

Остановочные пункты Брестского отделения Белорусской железной дороги